Andam ist der Familienname folgender Personen:
 F. D. Andam (1901–1969), deutscher Schriftsteller und Drehbuchautor
 Kenneth Andam (* 1976), ghanaischer Sprinter